aUI — априорный сконструированный язык, созданный Джоном Уэйлгартом, имеющий в себе философскую концепцию образования всех понятий из малого количества понятий элементарных, причём элементарное понятие языка представляется на языке одним звуком, то есть это почти предельный случай олигосинтетического языка. Само название с языка переводится как «язык пространства» или «язык космоса»: a — пространство, космос, U — дух, I — звук. Помимо этого каждый звук в данном языке связан с обозначаемым им понятием, например звук б, произносимый сжатием двух губ друг с другом, означает вместе и обозначается двумя точками, соединёнными линией.

Фонетика и базовые понятия 
Язык состоит из 42 фонем, каждая из которых имеет своё значение. Фонемы включают 23 гласных: 7 кратких (a, e, i, u, o, y, q), 5 долгих (A, E, I, U, O), 5 кратких назальных (a*, e*, i*, u*, o*), 6 долгих назальных (A*, E*, I*, U*, O*, Y*) и 19 согласных (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w).

Лексика 
Вся лексика строится посредством комбинирования базовых понятий.

Пример текста 
Рассмотрим процесс перевода на этот язык случайного текста, используя схему SVO:

«Сюжет разбит на три части. В первой повествуется о старике.»

Слово «сюжет»: можно просто заменить на «история». Её в свою очередь можно представить как «временное человеко-жизненное сквозь-проходящее осветление». Это будет «A-uode-i» (дефисы использованы для разделения различных комплексных образов, дабы избежать неверного сочленения). В конце добавляется «предмет» для определения этого как существительного.
Разбит — очевидно pbc-zv, то есть действие частей из того, что ранее было целым (ранее вместе бытие — часть действие). В конце следует добавить «качество», ибо таким сюжет стал после действия, теперь это его качество.
«На 3 части» — просто i*z будет определением. Добавляется «сказуемое» «to be» (c). Итого:
«A-uode-is с i*z-pbc-zv-m».
Следующее предложение чуть сложнее:
Обстоятельство откладывается в конец. «Повествуется» — действие освещения сознательное, Uiv. Оно направлено к старику: долго-жизненному человеку, nAo-vu. Получается: nAo-vu t Uiv. Как видно, в данном случае t- что-то вроде предлога. Последовательность такая, ибо определение должно быть перед определяемым. Теперь осталось только обстоятельство, его можно отделить запятой, чтобы избежать затруднений:
a*z.
Итого полученный текст:
«A-uode-is с i*z-pbc-zv-m. nAo-vu t Uiv, a*z.»

См. также 
 Априорный язык
 Олигосинтетический язык

Ссылки 
 http://www.anomalist.com/reports/language.html

Априорные языки
Философские языки
Агглютинативные языки
Олигосинтетические языки
Искусственные языки